Sezon (2008) był 64. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 29 marca 2008 i trwały do 2 listopada 2008. Tytułu nie obroniła drużyna SK Brann. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Stabæk IF. Tytuł króla strzelców zdobył Daniel Nannskog, który w barwach klubu Stabæk IF strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 8 listopada 2007Sogndal Fotball - Aalesunds FK 1-4
 12 listopada 2007Aalesunds FK - Sogndal Fotball 3-1

Zespół Aalesunds FK pozostał w I lidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2008 w piłce nożnej
2008 w Norwegii